Niemcy:
 Straßhäusl - część gminy Denkendorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Eichstätt
 Straßhäusl - część gminy Rudelzhausen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freising
 Straßhäusl - część gminy Weihmichl w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut
 Straßhäusl - część gminy Wurmsham w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut

Zobacz też:
 Straßenhäuser
 Straßhaus
 Straßhäuser